Эверт ван Алст (, род. в 1602 году, Делфт — ум. 19 февраля 1657 года, Делфт) — нидерландский художник эпохи барокко, мастер натюрморта. Дядя и учитель художника Виллема ван Алста.

Жизнь и творчество 
О жизни Эверта ван Алста мало известно. Родился он в 1602 году в семье адвоката Вильгельма ван Алста. Согласно сообщению Арнольда Хоубракена, Эверт был потомком фламандского живописца Паувелса Кокке ван Алста, получившего специальное образование и специализировавшегося на изображениях цветов в стеклянных вазах и сосудах. 15 мая 1632 года Эверт ван Алст вступает в дельфтскую гильдию художников св. Луки. По сообщению А.Хоубракена, он был учителем (кроме своего племянника В.ван Алста) таких живописцев, как Ян Абрахамс Денис (ок. 1625—1649) и Эмануэль де Витте.

Свои полотна Эверт ван Алст выполнял очень тщательно, был умелым мастером любых видов натюрморта. Особенно удачными в его исполнении получались фрукты, доспехи, изделия из металла. Часто и весьма точно изображал битую птицу, реже — других животных и охотничьи трофеи и снаряжение. Свои полотна мастер часто подписывал E. V. Aelst. Некоторые из неподписанных картин, ранее приписываемых Э.ван Алсту, как ныне установлено, были созданы его племянником Виллемом. В государственных музеях работы Э.ван Алста встречаются довольно редко.

Примечания

Литература 
 А. Плюшар. Энциклопедический лексикон, том 8. — Типография А. Плюшара; С.-П., 1837 — с. 254 (Ванъ Альстъ Эвердъ).
 
 Ernst Wilhelm Moes, Aelst, Evert van, в: Thieme-Becker Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band I, Leipzig 1907, S. 96
 Günter Meißner (изд.), Aelst, Evert van, в: Allgemeines Künstlerlexikon|Allgemeines Künstlerlexikon. Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Bd. I, München und Leipzig, 1992, S. 439

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1602 году
Родившиеся в Делфте
Умершие 19 февраля
Умершие в 1657 году
Умершие в Делфте
Художники Нидерландов
Художники барокко
Мастера натюрморта